W nauce:
 wzór na równoważność masy i energii

W sztuce i kulturze:
 E=mc² – polski film z 2002 roku
 E=mc² – brytyjski film z 1996 roku
 E=MC² – album studyjny piosenkarki Mariah Carey

Zobacz też 
 E≠mc² – album Marka Bilińskiego